Оса́да Кёсега или Оса́да Гю́нса (, ) — эпизод австро-турецких войн, связанный с неудачной осадой османской армии небольшого пограничного форта Кёсег (по-немецки Гюнс) в 1532 году.
В ходе осады обороняющиеся войска Габсбургской монархии под руководством хорватского капитана Николы Джуришича () защитили форт Кёсег силами всего 700—800 хорватских солдат без артиллерии и остановили наступление османской армии под руководством султана Сулеймана Великолепного и Ибрагим-паши Паргалы из 120 000—200 000 солдат на Вену.

Точный исход осады неясен, так как существует две версии, приводимые в разных источниках. Согласно первой из них, Никола Джуришич отклонил предложение сдаться на почётных условиях, а согласно другой, городу предложили условия символической капитуляции. Сулейман Великолепный был вынужден задержать продвижение армии на четыре недели и снял осаду с началом августовских дождей, отказавшись от наступления на Вену, как он намеревался, и решив возвращаться домой.

Сулейман Великолепный гарантировал свои господство в Венгрии, захватив несколько других фортов, но после ухода османской армии император Фердинанд I Габсбург отвоевал часть потерянной территории. После этого
Сулейман Великолепный и Фердинанд I заключили договор в Константинополе (1533), который подтвердил статус Яноша Запольяи как короля Венгрии и признал господство Фердинанда I на остальной венгерской территории.

Предыстория 

29 августа 1526 года в битве при Мохаче войска христиан во главе с королём Людовиком II Венгерским потерпели поражение от османских войск во главе с султаном Сулейманом Великолепным. Людовик II был убит в бою, что привело к утрате Венгрией независимости, поскольку король не оставил наследника. Объединенные личной унией Венгрия и Хорватия стали спорными территориями с претензиями на них со стороны Габсбургов и Османской империи. Фердинанд Габсбург, брат императора Карла V, женился на сестре Людовика II и был избран королём Венгрии и Хорватии.

Трон Венгрии стал предметом династического спора между Фердинандом и Яношем Запольяи, трансильванским магнатом, которого Сулейман Великолепный обещал сделать правителем всей Венгрии. В ходе венгерской кампании 1527—1528 годов Фердинанд отнял у Яноша Запольяи Буду, но лишь для того, чтобы в 1529 году оставить её после османской контратаки. Осада Вены в 1529 году была первой попыткой Сулеймана Великолепного захватить австрийскую столицу. Это осада стала пиком османской экспансии в Центральной Европе.

Малая война в Венгрии 

После неудачной османской осады Вены в 1529 году, Фердинанд I в 1530 году начал контратаку, чтобы перехватить инициативу и отомстить за разрушения, причиненные 120-тысячной армией Сулеймана. Эта кампания традиционно рассматривается как начало Малой войны в Венгрии, части серии конфликтов между Габсбургами и Османской империей. Янош Запольяи вновь вступил в Буду, но Фердинанд I преуспел в захвате фортов вдоль реки Дунай, а также занял Гран.

Кампания 1532 года 
В начале Малой войны в Венгрии Сулейман Великолепный в качестве ответа на атаки Фердинанда в 1532 году привел армию из более чем 120 тысяч солдат с целью вновь осаждать Вену. В связи с быстрым продвижением османской армии Фердинанд опасался, что войска христиан не будут собраны вовремя. 12 июля Сулейман Великолепный написал Фердинанду] в Осиеке письмо, в котором заверил его, что османская экспедиция направлена не против него, а против императора Карла V. Однако после этого Сулейман Великолепный пересёк реку Драва и, вместо того, чтобы идти обычным маршрутом на Вену, повернул на запад в земли, принадлежавшие Фердинанду. По мнению историка Эндрю Уиткрофта, на маршруте к Вене османская армия захватила семнадцать укрепленных города и крепостей. Фердинанд отвёл свою армию, оставив только 700 солдат без артиллерии защищать Кёсег.

Осада 

Расположенный к югу от Шопрона городок Кёсег находится всего в нескольких милях от границы с Австрией. Оставленным Фердинандом гарнизоном командовал хорватский офицер и дипломат Никола Джуришич. Кёсег не считался укрепленной точкой и не представлялся серьезным очагом сопротивления. Однако Великий визирь Османской империи, Ибрагим-паша Паргалы не представлял, как был слабо защищен Кёсег .

Османы встретили отчаянное сопротивление в Кёсеге. Сулейман Великолепный рассчитывал, что армия Фердинанда придёт на помощь крепости, и потому не торопился со штурмом. Однако на самом деле во время османской осады Кёсега имперская армия все ещё формировалась в Регенсбурге. Османы предпринимали одну атаку за другой. Артиллерийский огонь разрушил часть крепостной стены, но не привел к капитуляции защитников. Историк Паоло Джовио считает, что артиллерийская атака не удалась потому, что османы не использовали большие осадные орудия, приберегая их для сражения с (как они ожидали) приближавшейся имперской армией. Заряды османских минёров были успешно обезврежены. Кроме того, архитектура стен Кёсега позволяла удерживать крепость даже в случае нескольких успешных подрывов стен. В течение более чем двадцати пяти дней, без артиллерии, капитан Никола Джуришич и его гарнизон из 700—800 хорватов отразил девятнадцать полномасштабных попыток штурма и держался в условиях непрекращающейся бомбардировки.

Исход осады до конца не выяснен. Согласно первой версии, Никола Джуришич отклонил предложение сдаться на почётных условиях, и османы отступили. По второй версии, городу были предложили условия символической капитуляции. Единственными османами, которым было бы дозволено войти в замок, должен был стать символический отряд, который поднял бы османский флаг над крепостью. В любом случае Сулейман Великолепный с приходом августовских дождей снял осаду и вернулся домой вместо того, чтобы идти к Вене, как планировал ранее. Он потерял у Кёсега в ожидании Фердинанда почти четыре недели, и за это время мощная имперская армия уже была собрана в Вене. По местной легенде турки сняли осаду в 11 часов утра, в связи с этим часы на городском соборе Кёсега навсегда остановлены на 11 часах, и каждый день в этот час в городе раздаётся колокольный перезвон.

По словам историка Паоло Джовио, император Карл V прибыл с имперской армией в Вену 23 сентября, слишком поздно для битвы с османами, так как Сулейман Великолепный уже снял осаду Кёсега. Таким образом, Никола Джуришич и другие защитники города спасли Вену от осады.

Последствия 

Хотя сопротивление Кёсега остановило движение османов на Вену, Сулейман Великолепный смог расширить своё господство в Венгрии, захватив несколько фортов, поскольку Фердинанд и Карл V уклонялись от битвы. Сразу после ухода османов Фердинанд вновь занял захваченную ими территорию. В итоге Сулейман Великолепный заключил мирный договор с Фердинандом в 1533 году в Константинополе. Договор подтвердил право Яноша Запольяи на корону Венгрии, но остальные венгерские земли оставались под властью Фердинанда.

Этот договор не удовлетворил ни Яноша Запольяи, ни Фердинанда, чьи армии начали стычки друг с другом вдоль границ. После смерти Яноша Запольяи в 1540 году Сулейман Великолепный присоединил Венгрию к своей империи. Хотя с 1529 по 1566 год границы Османской империи продвинулись дальше на запад, ни одна из кампаний после 1529 года не принесла решающей победы, которая обеспечила бы новые территориальные приобретения.

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Османо-венгерские войны
Сражения Австрии
Сражения Чехии
Осады XVI века
1532 год
Сражения по алфавиту
Сражения 1532 года
Осады 1532 года